Вильявальенте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Занимает площадь 35,38 км². Население — 269 человек (на 2010 год). Расстояние — 44 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Ильдефонсо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Альбасете